Rovca (pleme), crnogorsko pleme
 Rovca (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane, Crna Gora